Miejscowości w USA:
 Otego – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Otego – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
Gminy w USA:
 Otego (ang. Otego Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Otego (ang. Otego Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego